Jörn Wemmer (Khamis Mushait, Szaúd-Arábia, 1984. május 3. –) német labdarúgó-középpályás. Öccse a szintén labdarúgó Jens Wemmer.

További információk 
Jörn Wemmer adatlapja a transfermarkt.ch oldalon 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
Az SV Meppen labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az FC Oberneuland labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
A Berliner AK 07 labdarúgói
A Berliner FC Dynamo labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek